Фиргас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 15,77 км². Население — 7564 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Firgas
 Firgas en la página del Patronato de Turismo de Gran Canaria

Муниципалитеты Лас-Пальмаса